V kvalifikaci na Mistrovství světa ve fotbale 2010 ve skupině 3 hrálo 6 evropských národních týmů: Slovensko, Slovinsko, Česko, Severní Irsko, Polsko a San Marino. Přímo na Mistrovství světa ve fotbale 2010 postoupilo mužstvo Slovenska, Slovinsko postoupilo do baráže.

  postoupilo na Mistrovství světa ve fotbale 2010.
  se zúčastnilo baráže.

Zápasy

Nejlepší střelci 

UEFA skupina 3
Fotbal v roce 2008
Fotbal v roce 2009